William Conley ist der Name folgender Personen:

* William G. Conley (1866–1940), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Conley (1840–1897), US-amerikanischer Geschäftsmann und Bibelforscher